Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій» або ПрАТ «ДОПАС» — приватна автотранспортна компанія, що об'єднує 33 автостанції міст та районних центрів Дніпропетровської області. Щоденно з автостанцій компанії відправляються більше 3800 автобусів міжнародного, міжміського й приміського сполучення та 28 тисяч пасажирів. Усі автостанції ПрАТ «ДОПАС» під'єднані до єдиної комп'ютерної системи продажу квитків.

Посилання 
 

Підприємства Дніпра
Фабрика (Дніпро)
Транспорт Дніпропетровської області
Автотранспортні підприємства
Транспорт Дніпра